Boris Mijatovič oder Boris Mijatović ist der Name folgender Personen:

* Boris Mijatović (Politiker) (* 1974), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Boris Mijatovič (Fußballspieler) (* 1988), slowenischer Fußballspieler